|-
| 193601 - || || 31 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193602 - || || 21 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193603 - || || 29 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193604 - || || 28 de gener de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193605 - || || 26 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193606 - || || 24 de gener de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193607 - || || 18 de gener de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193608 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193609 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193610 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193611 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193612 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193613 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193614 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193615 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193616 - || || 2 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193617 - || || 2 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193618 - || || 2 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193619 - || || 1 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193620 - || || 1 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193621 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193622 - || || 1 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193623 - || || 1 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193624 - || || 1 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193625 - || || 2 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193626 - || || 5 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193627 - || || 13 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193628 - || || 13 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193629 - || || 13 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193630 - || || 13 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193631 - || || 14 de febrer de 2001 || Ondřejov || L. Šarounová
|-
| 193632 - || || 15 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193633 - || || 13 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193634 - || || 15 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193635 - || || 15 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193636 - || || 15 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193637 - || || 12 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193638 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193639 - || || 19 de febrer de 2001 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 193640 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193641 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193642 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193643 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193644 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193645 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193646 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193647 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193648 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193649 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193650 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193651 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193652 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193653 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193654 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193655 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193656 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193657 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193658 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193659 - || || 20 de febrer de 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 193660 - || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193661 - || || 16 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193662 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193663 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193664 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193665 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193666 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193667 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193668 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193669 - || || 19 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193670 - || || 22 de febrer de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193671 - || || 23 de febrer de 2001 || Cerro Tololo || Deep Lens Survey
|-
| 193672 - || || 21 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193673 - || || 17 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193674 - || || 17 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193675 - || || 17 de febrer de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193676 - || || 16 de febrer de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193677 - || || 16 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193678 - || || 16 de febrer de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193679 - || || 1 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193680 - || || 1 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193681 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193682 - || || 15 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193683 - || || 15 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193684 - || || 14 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193685 - || || 15 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193686 - || || 15 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193687 - || || 2 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193688 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193689 - || || 19 de març de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193690 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193691 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193692 - || || 19 de març de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193693 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193694 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193695 - || || 19 de març de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193696 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193697 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193698 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193699 - || || 18 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193700 - || || 21 de març de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

3